Річард Ексел (; 2 липня 1946 року, Нью-Йорк) —  американський нейробіолог, лауреат  Нобелівської премії з фізіології або медицини за дослідження в галузі вивчення «нюхових рецепторів і організації системи органів нюху».

Ексел відкрив родину генів, що кодують білки, які вловлюють запахи. Результати його досліджень дозволили пояснити механізм роботи органів нюху.

Ключові публікації 

  Це стаття, в якій Ексел та Лінда Бак вперше описують відкриття рецепторів запаху, що стало основою для Нобелівської премії, яку вони розділили.
 
 

Це статті, в яких описується процедура трансфекції ДНК, однієї із методик, що спричинили революцію у біології. Завдяки цій методиці гени можуть бути модифіковані і потім перенесені в клітину. Ця стаття була основою для так званого «патенту Ексела», що водночас приніс Колумбійському університетові до 100 млн прибутку на рік .

Інші вибрані публікації в хронологічному порядку

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 Інформація з сайту Нобелівського комітету  
 Річард Ексел (Axel) на сайті nt.ru

Примітки 

Уродженці Нью-Йорка
Випускники Вищої школи імені П. Сайвесанта
Нейробіологи США
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США

Члени Американської академії мистецтв і наук